Gai puede referirse a:

Lugares 
 Gai (Armenia), comunidad rural de Armenia.
 Gai (Austria), un municipio del distrito de Leoben en Estiria, Austria.
 Gai (España), aldea española de la parroquia de Vilaxuste, municipio de Puertomarín, Lugo.
 Gai (Rusia), ciudad del óblast de Oremburgo, en Rusia.

Otros 
 Maito Gai, personaje manga;
 Gai pied, revista francesa;
 Gai yang, plato típico japonés;
 La forma hispanizada de la palabra anglo gay, para referirse a los hombres homosexuales.